KFS steht für:
 Flughafen Kastamonu (IATA-Code) in der Türkei
 ägyptisches Kfz-Kennzeichen für Kafr asch-Schaich
 Kalitta Charters (ICAO-Code), eine amerikanische Fluggesellschaft
 Kantis Fossil Site, paläoanthropologische Fundstätte am Stadtrand von Nairobi in Kenia
 Katastrophenforschungsstelle, eine Forschungseinrichtung zur Untersuchung von Katastrophen und Großunfällen
 King Features Syndicate, ein US-amerikanisches Printmedien-Syndikat
 Komitee Forschung mit Synchrotronstrahlung, eine wissenschaftliche Interessenvertretung
 Kristeligt Forbund for Studerende, eine christliche Studentenorganisation in Dänemark
 Koloniale Frauenschule Rendsburg, eine ehemalige Bildungseinrichtung

kfs steht für:
 Bilaspuri (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialekts Mandeali der Himachali-Sprache, einer indoarischen Sprache in Mandi (Distrikt) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh

KFS